Gretschkin () ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Nikolajewitsch Gretschkin (* 1952), russischer Chemiker 
 Alexei Alexandrowitsch Gretschkin (1893–1964), sowjetisch-russischer Generalleutnant 
 Maksim Grechkin (* 1996), israelischer Fußballspieler